

Architettura 
 Stowe House – villa di Buckingham, in Inghilterra (Regno Unito)

Astronomia 
 Stowe  – cratere meteoritico di Venere

Geografia 
 Regno Unito
 Stowe  – parrocchia civile del Buckinghamshire
 Stowe  – parrocchia civile dello Shropshire
 Stati Uniti d'America
 Stowe  – township della Contea di Allegheny, Pennsylvania
 Stowe  – città della Contea di Lamoille, Vermont
 Stowe  – census-designated place della Contea di Montgomery, Pennsylvania

Persone 
 Emily Stowe (1831-1903), medico canadese
 Harriet Beecher Stowe (1811-1896), scrittrice statunitense
 Madeleine Stowe (1958) – attrice statunitense